Borik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mikleuš, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 420 stanovnika te 133 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji